Опит може да се отнася за:
 Опит (познание) едно от понятията на теорията на познанието. Знанията, получени в живота, професията и други.
 Опит (експеримент)